Тунчжи (энциклопедия) — одна из древнейших китайских энциклопедий.
 Тунчжи (император) — китайский император (1861—1875).